TLR peut faire référence à :

Code 
TLR est un code qui peut désigner :
  ;
 .

Sigle 
TLR est un sigle qui peut signifier :
 The Last Remnant, un jeu vidéo de rôle développé et édité par Square Enix, sorti en 2008 ;
 The Lost Room, mini-série produite par Sci Fi Channel en 2006 ;
 Toll-like receptors (en français : Récepteur de type Toll), une famille de récepteurs biologiques ;
 Trains du Languedoc-Roussillon, créé par la région Languedoc-Roussillon avant d'être incorporé par la SNCF lors de la création des Transports express régionaux ;
 Transit Léger sur Rail, un système de tramway ferroviaire parfois appelé métro léger  ;
 Twin Lens Reflex (en français : Appareil photographique reflex bi-objectif).